Castell de Claramunt, castell del municipi de la Pobla de Claramunt.
 Castell de Claramunt (Àger), castell del municipi d'Àger.
 Castell de Claramunt (Tremp), castell en ruïnes del municipi de Tremp.
 Castell de Claramunt (Torre de Claramunt), castell al municipi de Torre de Claramunt.